Pterophyllum scalare, ciclide sudamericano.
 alla famiglia dei Pomacantidi, famiglia di pesci d'acqua salata.